Wesenberg-Lund ist der Familienname von:
Carl Wesenberg-Lund (1867–1955), dänischer Limnologe
Elise Wesenberg-Lund (1896–1969), dänische Meeresbiologin